Oratório pode ser:

 Oratório (música), gênero musical cantado de conteúdo narrativo.
 Oratório cristão, local destinado à oração.
 Oratorio (Guatemala), município do departamento de Santa Rosa.
 Oratório Recreativo Clube, clube de futebol amapaense.
 Oratorio de Concepción, cidade salvadorenha.
 Oratórios, município brasileiro do estado de Minas Gerais. 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos